Cinema
 The Lost City (1920), cinesseriado com Juanita Hansen exibido no Brasil como A Cidade Perdida
 The Lost City (1935), cinesseriado em preto e branco
 The Lost City (2005), filme com Andy García e Dustin Hoffmann exibido no Brasil como A Cidade Perdida
 The Lost City (2022), filme com Sandra Bullock exibido no Brasil como Cidade Perdida
 Legend of the Lost, filme com John Wayne e Sophia Loren exibido em Portugal como A Cidade Perdida
 The Lost City of Z, filme com Robert Pattinson e Sienna Miller, exibido no Brasil como Z - A Cidade Perdida

Outros usos
Lost City, região nos Estados Unidos
Cidade Perdida, telenovela brasileira (1958)